Música
A Festa (álbum), de João Bosco & Vinícius
"A Festa", canção gravada por Maria Rita no álbum Maria Rita

Cinema
 The Party, filme com Peter Sellers (1968) traduzido em Portugal como A Festa
 Festen, filme de Thomas Vinterberg (1998) conhecido em Portugal como A Festa

Outros usos
 A Festa (romance), de Ivan Ângelo (1963)

Desambiguações de artes